Miłosze – jezioro
 Miłosze – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Ułęż